Zerpa ist der Familienname folgender Personen:

Carlos Zerpa (* 1950), venezolanischer Maler
Fabio Zerpa (* 1928), uruguayische Schriftsteller
Simón Zerpa (* 1983), venezolanischer Politiker